John Carr – allenatore di calcio e calciatore inglese
 John Carr – architetto britannico
 John Carr –  attore statunitense, attivo come attore bambino